L'Aigle des mers peut faire référence à :
 L'Aigle des mers (), un film muet américain réalisé par Frank Lloyd, sorti en 1924 ;
 L'Aigle des mers (), un film américain réalisé par Michael Curtiz, sorti en 1940.